Ocak ist der Familienname folgender Personen:

 Meryam Schouler-Ocak (* 1962), deutsche Psychiaterin und Hochschullehrerin
 Murat Ocak (* 1982), türkischer Fußballspieler